Il singolare del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Kerry Melville 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Evonne Goolagong (semifinali)
 Kerry Melville (finale)
 Ol'ga Morozova (quarti di finale)

 Julie Heldman (secondo turno)
 Helen Gourlay (quarti di finale)
 Betty Stöve (quarti di finale)
 Laura Dupont (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1974